Мака́ркин — фамилия. Известные носители:

 Макаркин, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский политолог, журналист и историк, колумнист.